Labour Party kan syfta på:
engelska för arbetarparti

 Labour Party – ett brittiskt politiskt parti
 Labour Party (Sydafrika) – ett tidigare sydafrikanskt politiskt parti
 Australian Labour Party – ett australiensiskt socialdemokratiskt parti
 Independent Labour Party – ett tidigare brittiskt politiskt parti
 Irish Labour Party – ett irländskt socialdemokratiskt parti

 New Zealand Labour Party – ett nyzeeländskt politiskt parti
 Progressive Labour Party – ett australiensiskt vänsterparti
 Social Democratic and Labour Party – ett nordirländskt nationalistiskt parti
 Tanzania Labour Party – ett tanzanianskt politiskt parti